El término Al-Gafiqi puede aludir a:

Abd ar-Rahman ibn Abd Allah al-Gafiqi, valí de Al-Andalus (721, 730-732).
Ahmad ibn Muhammad abu Yafar al-Gafiqi, médico y botánico andalusí del siglo XII.